Cosette – variante del nome proprio di persona italiano femminile Cosetta
 Cosette – personaggio del romanzo I miserabili di Victor Hugo
 915 Cosette – asteroide della fascia principale